Hechtgraben steht für:

Gewässer:
 Hechtgraben (Lehder Graben), linker Zufluss des Lehder Grabens (zur Spree) bei Leede, Stadt Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Bundesland:
 Hechtgraben (Saale), linker Zufluss der Saale vor Lettin, kreisfreie Stadt Halle, Sachsen-Anhalt
 Hechtgraben (Wetter), linker Zufluss der Wetter bei Bauernheim, Stadt Friedberg, Wetteraukreis, Hessen

 mehrere Zuflüsse der oberen Weser, etwa bei Lauenförde (rechts), bei Höxter (links) und oberhalb von Holzminden (rechts)
 einen Zufluss des Malchower Sees
 eine Gewässerverbindung zwischen dem Großen Radener See und dem Trenntsee
 den Einmündungsbereich eines Arms der Bode nahe Gröningen, siehe Gröningen#Hechtgraben

Straßen:
 zwei Straßen in Berlin: 
 Ortsteil Dahlem: Hechtgraben
 Ortsteil Malchow: Zum Hechtgraben